La formula molecolare C21H18O5S può indicare:
 Rosso cresolo
 Violetto di m-cresolo

Formule molecolari